Por Brockton pode estar à procura de:

Canadá 
 Brockton (Ontário)

Estados Unidos 
 Brockton (Massachusetts)
 Brockton (Montana)

Ver também 
 Brocton (Illinois)

Desambiguações de topônimos